Krajíček, Krajicek:
 Ivan Krajíček
 Lukáš Krajíček
 Michaëlla Krajicek
 Richard Peter Stanislav Krajicek

Slaviska efternamn